Охенева Акуффо — канадська борчиня вільного стилю
 Фред Акуффо — ганський політик